Зубе́йко — українське прізвище. Відомі носії:

 Зубейко Євген Анатолійович — український футболіст, напівзахисник «Чорноморця».
 Зубейко Сергій Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Українські прізвища